480-й гаубичный артиллерийский полк - воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в 1939 году в составе 114-й стрелковой дивизии.

В действующей армии с 05.10.1941 по 09.05.1945 года

Полк на 22.06.1941 года находился в составе 114-й стрелковой дивизии.

О боевом пути полка до 16.01.1942 года смотри статью о 114-й стрелковой дивизии.

16.01.1942 года из состава дивизии выведен, остался на прежних позициях.

Осенью 1942 года переброшен на Калининский фронт, и с той поры двигался начиная из района северо-западнее Ржева - Невель - Витебск - Литва - Восточная Пруссия.

Отличился при освобождении Каунаса

Полное наименование 
 480-й гаубичный артиллерийский Ковенский полк

Подчинение

Командиры 
  Кротов Лука Демидович на 01.08.1944, полковник

Награды и наименования

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году